Првенство Србије се одржава сваке године, уз подршку Министарства омладине и спорта, Џијуџицу Савез Србије.. Првенство се одржава за све узрасне категорије такмичара у мушкој и женској конкуренцији, дуо систему и микс тиму.

Ово је листа Шампиона, као и вицешампиона Србије у спортској џијуџици (), у узрасту сениора (21+. год), јуниора (18-21. год) и кадета (15-17. год).

Листа Првака Србије

Сениори 
 Сениори -62. кг

 Сениори -69. кг

 Сениори -77. кг

 Сениори -85. кг

 Сениори -94. кг

 Сениори +94. кг

Јуниори 
 Јуниори -62

 Јуниори -69. кг

 Јуниори -77. кг

 Јуниори -85. кг

 Јуниори -94. кг

 Јуниори +94. кг

Кадети 
 Кадети -50

 Кадети -55

 Кадети -60

 Кадети -66

 Кадети -73

 Кадети -81

 Кадети +81

Референце

Види још 
 Аикидо
 Џудо
 Бразилски џијуџицу
 Динамични аики џуџицу
 Џијуџицу савез Републике Српске

Спољашње везе 

 Џијуџицу Савез Србије
 Џијуџицу савез Републике Српске: Џијуџицу  
 Џијуџицу савез Републике Српске  
 Динамични Аики Џуџицу Асоцијација Србије
 Блог Динамични Аики Џуџицу
 Џијуџицу Шабац

Џијуџицу
Спорт у Србији